Il singolare  del Trofeo Manta Open 2009 è stato un torneo di tennis facente parte dell'ATP Challenger Tour 2009.

Giovanni Lapentti era il detentore del titolo, ma si è ritirato nel match di semifinale contro Vincent Millot sul punteggio di 3–6.

Horacio Zeballos ha battuto in finale 3–6, 7–5, 6–3 Vincent Millot.

Teste di serie

  Horacio Zeballos (campione)
  Giovanni Lapentti (semifinali, ritiro)
  Ricardo Hocevar (semifinali)
  Santiago González (quarti di finale)

 James Ward (primo turno)
 Víctor Estrella (primo turno)
 José de Armas (secondo turno)
 Mariano Puerta (primo turno, ritiro)

Tabellone

Finali

Parte alta

Parte bassa

Note 
 
 

Trofeo Manta Open 2009